Valerie "Val" Toriello fue un personaje de ficción en la comedia de televisión, The Nanny. Ella fue representada por la actriz Rachel Chagall.

La mejor amiga de Fran 

Val es la mejor amiga de Fran Fine desde la escuela secundaria, en Flushing, Queens, Nueva York. Cuando comenzó el show, Val también estaba trabajando en la misma tienda nupcial que Fran, y fue allí cuando Fran fue a la vez despedida de su trabajo y abandonada por su exnovio, Danny Imperiali, a favor de la archi-rival de Fran, Heather Biblow.

A veces Val dice cosas no muy brillantes, y que al mismo tiempo molestan y preocupan a Fran. Val, así como la madre y abuela de Fran, primero se conmovió, y luego se alegró de que Fran encontrara un trabajo como niñera tan poco tiempo después de ser despedida de la tienda nupcial.

A diferencia de Fran, que ha fijado su mirada sobre su jefe, Maxwell Sheffield, ella a menudo tiene citas, y ha logrado algunos éxitos. En algún momento del tiempo, ella, Fran y alguna vez la némesis de Fran, C.C. Babcock, se juntaron y maldecían a los hombres por un tiempo.

Aparentemente Val y Fran han sido amigas íntimas desde hace muchos años. De hecho, Val fue una de las damas de la boda de Fran con Maxwell. 

El personaje de Chagall debe su nombre a una prima biológica de Fran Drescher llamada Erica Toriello.

Personajes de The Nanny
Estadounidenses ficticios
Italoestadounidenses ficticios
Católicos ficticios